Ами́р, Эми́р ( [ами́р]; ; ) — многонациональное и многоязычное мужское имя. В переводе с арабского означает «правитель, предводитель», с персидского – «бессмертный», а с иврита – «крона дерева».

Распространено у мусульман и евреев Израиля. Именем с подобным значением является Брендон (, от  – «принц»), которое распространено в англоязычных странах.

Известные носители 
 Амир Дамар Коку — суданский футболист, защитник клуба «Аль-Меррейх» и сборной Судана.
 Амир Муиззи — известен под именем Амир Муиззи, персидско-таджикский поэт XI—XII веков.
 Амир Рашид Мухаммед — иракский политический деятель, генерал.
 Амир Хосров Дехлеви — индийский и персидский поэт, учёный, музыкант.
 Амир Хадир — квебекский политический деятель.
 Амир Халил — персидский художник.
 Амир ад-Дин — арабский архитектор при дворе Хубилая.
 Эмир Наджипович Наджип — советский учёный востоковед.
 Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино боснийского происхождения.

Фамилии 
 Амиров
 Эмиров

См. также 
 Амира — арабское женское имя
 Список арабских имён
 Мусульманские имена

Примечания 

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Мусульманские имена
Арабские имена